León – kraina historyczna w Hiszpanii
 León – średniowieczne królestwo na Półwyspie Iberyjskim
 León – prowincja Hiszpanii
 León – miasto w Hiszpanii
 León – stacja kolejowa w ww. mieście
 León – miasto w Meksyku
 León – miasto w Nikaragui
 León – departament Nikaragui
 SEAT León – samochód osobowy produkowany pod marką SEAT
 Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León – turniej szachowy, rozgrywany od 1988 r. w hiszpańskim mieście León

Osoby o nazwisku de León:
 Pedro Cieza de León – hiszpański konkwistador i kronikarz4

Zobacz też 
 Saint-Léon
 Léon